Hörger bzw. Hoerger ist der Familienname folgender Personen:

 Antal Hörger (1676–1765), Bildhauer
 Franz Xaver Hörger (* 1837), Entomologe
 Georg Hoerger (1897–1975), deutscher Marathonläufer
 Stefan Hörger (* 1961), deutscher Degenfechter